Desa Kaliwadas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kaliwadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,27, long 108,98), 
 Desa Kaliwadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kaliwadas (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,12), 

Robotskapade Indonesienförgreningar